Фисуд (Fisud) — король тюрингов (1-я треть VI в.). Известен только как отец Раникунды, первой жены короля лангобардов Вахо. О том, в каких родственных связях Фисуд состоял с другими королями тюрингов этого периода (Бизином и Герменефредом) — неизвестно.

Примечания

Ссылки 
 Происхождение народа лангобардов
 Foundation for Medieval Genealogy

Литература
 Происхождение народа лангобардов.—С.248-252 // Хроники длинноволосых королей / автор проекта Горелов Н.—СПб:Издательство «Азбука-классика»,(2004).—С.352.—ISBN 5-352-00705-7

Короли тюрингов
Правители Европы VI века
Персоналии по алфавиту